Niżni Staw – nazwa kilkunastu jezior w Tatrach, występujących zazwyczaj razem z Wyżnim Stawem.

 Niżni Staw Bystry
 Niżni Ciemnosmreczyński Staw
 Niżni Wielki Furkotny Staw
 Niżni Mały Furkotny Stawek
 Niżni Harnaski Staw
 Niżni Jamnicki Staw
 Niżni Kozi Staw
 Niżni Niespodziany Stawek
 Niżni Rakitowy Stawek
 Niżni Staw Rohacki
 Niżni Rzeżuchowy Stawek
 Niżni Siwy Staw
 Niżni Smrekowicki Stawek
 Niżni Staw Spiski
 Niżni Strzelecki Staw
 Niżni Teriański Staw
 Toporowy Staw Niżni
 Niżni Zbójnicki Staw
 Niżni Żabi Staw Białczański